HMS Dauntless:

 HMS Dauntless (D33)